Такмичења у бацању диска за мушкарце на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 7. августa на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 17 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (2)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању диска пре почетка светског првенства 28. августа 1983. године.

Најбољи резултати у 1983. години 
Десет најбољих бацача диска пре првенства (28. августа 1983), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1983.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржао 13. септембра 1983. године у 12:45. У такмичењу је учествовало 26 такмичара из 17 земаља подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман у финале била је 63,00 м 5 такмичара је ушло у финале пребацивши норму (КВ) а 7 су се пласирала на основу резултата (кв).,,.

Финале 
Такмичење је одржано 14. септембра 1983. године у 15:50.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1983. на сајту WA
 Резултати у бацању диска на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном